Шон Па́трик Хейс (; род. , , Чикаго, Иллинойс, США) — американский актёр, комик, певец и продюсер. Наибольшую известность ему принесла роль Джека Макфарленда в ситкоме «Уилл и Грейс» (1998—2006, 2017 — ). За свою роль он выиграл премию «Эмми», четыре премии Гильдии киноактёров США, а также получил шесть номинаций на премию «Золотой глобус».

Хейс также известен по ролям в кинофильмах «Голливудский поцелуй Билли» (1998), «Свидание со звездой» (2004), «Пока не сыграл в ящик» (2007) и «Блюзмены» (2008), и работе на театральной сцене. Он был номинирован на премию «Тони» в категории «Лучшая мужская роль в мюзикле» за роль в постановке «».

Биография 
Хейс, имеющий ирландское происхождение, родился в Иллинойсе в семье Мэри и Рональд Хейсов. Он был воспитан в римско-католических традициях. Окончив Glenbard West High School в Глен-Эллен (Иллинойс), Хейс поступил в Университет штата Иллинойс.

Шон переехал в Лос-Анджелес в 1995 году, где поначалу работал комиком. Уже через год он получил роль в одном эпизоде сериала «Шёлковые сети».

В 1998 году Хейс получает главную роль в фильме «Голливудский поцелуй Билли», а также начинает исполнять роль Джека Макфарленда в ситкоме «Уилл и Грейс». Этот сериал приносит начинающему актёру мировую славу и множество профессиональных наград, включая премию «Эмми».

Хейс после получает ещё много ролей: Джерри Льюис в телевизионном фильме «Мартин и Льюис» (2002), Уэйн в «Празднике Эйприл» (2003), Ричард Леви в «Свидании со звездой» (2004), а также роль второго плана в фильме «Пока не сыграл в ящик», где его напарниками по съёмкам стали Джек Николсон и Морган Фримен.

Дебют Шона Хейса на Бродвее состоялся вместе с Кристин Ченовет в апреле 2010 года в мюзикле «Обещания, обещания». За эту роль актёр был номинирован на театральную премию «Тони». Он также был ведущим на 64-й церемонии вручения премии «Тони» 13 июня 2010 на CBS.

В 2017 году Шон озвучил персонажа Стивена из фильма Эмоджи фильм.

Личная жизнь 
На протяжении многих лет Хейс отказывался обсуждать свою сексуальную ориентацию, но в 2010 году рассказал о своей гомосексуальности. В ноябре 2014 года он сочетался браком со своим партнёром, композитором Скоттом Айсеноглом, после восьми лет отношений.

Фильмография

Театр

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Лауреаты GLAAD Media Awards
Выпускники университета штата Иллинойс
Киноактёры США